Das Schloss Gröbers ist ein herrschaftliches Anwesen im zur Gemeinde Kabelsketal gehörenden Ortsteil Schwoitsch der ehemaligen Gemeinde Gröbers in Sachsen-Anhalt. Die Immobilie wird auch als Villa Knauer oder Herrenhaus Gröbers bezeichnet. Im örtlichen Denkmalverzeichnis ist das Bauwerk unter der Erfassungsnummer 094 55132 als Baudenkmal verzeichnet.

Lage 
Das Schloss Gröbers befindet sich westlich der Ortslage von Schwoitsch, auf der Ostseite der von Gröbers in Richtung Osmünde führenden Lindenstraße an der Adresse Lindenstraße 8.

Geschichte 
Das Haus entstand 1857 im Stil der Neogotik für den als Rübenzuckerfabrikanten tätigen Ferdinand Knauer, nach dem das Bauwerk einen seiner Namen hat. Bei einer Teilsanierung im Jahr 1999 wurde das Innere des Schlosses entkernt. Die auf dem Areal stehenden beiden Gebäude, das sogenannte Schloss und das einstige Pfarrtöchterheim, stehen mit Stand 2021 seit über zehn Jahren leer und sind von Verfall gekennzeichnet. Der Park ist stark verwildert. Seit 2022 laufen erneut Sanierungsarbeiten. Ein privater Investor lässt in den zwei Gebäuden Eigentumswohnungen bauen.

Beschreibung 
Oberhalb des Haupteingangs des denkmalgeschützten Gebäudes befindet sich ein Medaillon, in welchem eine Zuckerrübe sowie die Inschrift Dir verdankt dieß Haus sein Entstehen abgebildet ist. Das Anwesen ist von einem Park umgeben. Im Park befindet sich das ehemalige Laboratorium. Bemerkenswert ist der zum Bau genutzte Werkstoff verkieseltes Holz, das im Bergbau der Umgebung als Abfallprodukt anfiel.

Das Bauwerk verfügte über 30 Zimmer mit insgesamt 1500 m² Wohnfläche sowie einen achteckigen Turm mit gotischem Gewölbe.

Literatur 
 Sabine Meinel, Birthe Rüdiger (Bearb.): Saalkreis. (= Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt, Band 5.) Fliegenkopf Verlag, Halle (Saale) 1997, ISBN 3-910147-64-X, S. 50 f.
 Dehio-Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Sachsen-Anhalt II, Regierungsbezirke Dessau und Halle. Deutscher Kunstverlag, München / Berlin 1999, ISBN 3-422-03065-4, S. 228.

Weblinks

Einzelnachweise 

Grobers
Ruine in Sachsen-Anhalt
Grobers
Grobers
Kulturdenkmal in Kabelsketal
Wohngebäude in Kabelsketal
Erbaut in den 1850er Jahren
Neugotisches Bauwerk in Sachsen-Anhalt
Grobers